Urthal ist der Ortsname von

 Urthal (Sindelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Sindelsdorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Urthal (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern